Эякуля́ция на лицо () — одна из разновидностей камшота, при которой мужчина эякулирует на лицо одного или нескольких партнёров. Является формой секса без проникновения, хотя может использоваться и после вагинального, анального или орального секса, а также после ручной мастурбации полового члена.

В порнографии распространён термин «буккакэ», при котором множество мужчин попеременно производят эякуляцию на одного участника, чаще всего на лицо.

Описание 
Эякуляции на лицо предшествует сексуальное возбуждение мужчины. Когда достигается пик возбуждения и эякуляция неизбежна, мужчина располагает пенис в удобной позиции, чтобы сперма попала на лицо партнёра.

Количество и состав спермы, выделенной мужчиной, зависит от его здоровья, степени сексуального возбуждения, времени семяизвержения, съеденного и выпитого ранее.

Риски для здоровья 
Любая активность, которая предусматривает контакт жидкости одного человека с другим, содержит риск передачи венерических заболеваний. Сперма сама по себе безопасна при попадании на кожу или глотании.

В редких случаях люди могут иметь аллергию на один из компонентов спермы. Симптомы могут проявляться зудом, покраснением или отёком зоны попадания спермы в течение 30 минут.

В культуре

Порнография 
С 1970-х годов эякуляция на лицо стала широко использоваться в хардкорной порнографии как центральный элемент фильма.

Маркетинг 
В 2006 году фирма Clinique рекламировала увлажняющий крем с изображением, на котором белая жидкость льётся на лицо модели, что было рассмотрено как порнографическая аллюзия.

См. также 
 Камшот
 Снежки (секс)

Примечания 

Сексуальные практики
Порнография
Эякуляция